Andrew James Durante (Sydney, 3 de maio de 1982), é um futebolista neozelandês que atua como zagueiro. Atualmente, joga pelo Western United FC. Durante é muito conhecido por ser o recordista de aparições na A-League, com 339 jogos por 4 clubes diferentes.

Títulos

Clube 
 Sydney Olympic
 National Soccer League: 2001–02

 Newcastle Jets
 A-League: 2008

Ligações externas 
 

Futebolistas da Austrália
Australianos de ascendência italiana
Futebolistas do Newcastle United Jets Football Club
Futebolistas do Wellington Phoenix Football Club
Futebolistas da Nova Zelândia
Jogadores da Seleção Neozelandesa de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2017